Pirkonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pirkonsaari (ö i Södra Savolax), Hirvensalmi, 
 Pirkonsaari (ö i Norra Österbotten), Pudasjärvi, 
 Pirkonsaari (ö i Norra Karelen), Nurmes, 
 Pirkonsaari (ö i Kajanaland), Suomussalmi, 

Robotskapade Finlandförgreningar